Тринадцатый апостол может означать:

 «13-й апостол» — советский фантастический фильм 1988 года, экранизация произведения Рэя Брэдбери «Марсианские хроники».
 «» — итальянский фантастический телесериал 2012 года.